Ислам Рахимович Халиков (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший сержант, командир орудия отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 83-й ОБРМП.

Биография 
Родился 15 ноября 1918 года в селе Старое Шугурово ныне Лениногорского района Татарстана в семье крестьянина. По национальности татарин.

В 1935—1938 годах работал счетоводом и был секретарём комитета комсомола Шугуровского битумного завода и членом райкома ВЛКСМ. В 1939 году Шугуровским РВК призван в Красную Армию. В Великой Отечественной войне с первого дня.

22 июня 1941 года, не успев завершить срочную военную службу, вступил в бой с войсками гитлеровской Германии, вероломно напавшей на СССР, на территории Украины. Вместе с боевыми товарищами-артиллеристами отступал, изматывая силы численно и технически превосходящего противника. А затем, когда чаша весов склонилась в пользу советских войск, принимал участие в наступательных операциях. В боях за Новороссийск награждён медалью «За отвагу». Освобождал Керчь, Ялту, Севастополь. Командуя орудийным расчётом, уничтожил в боях множество солдат противника и его огневых точек.

Особенно ярко проявилось мужество и находчивость старшего сержанта Ислама Халикова в боях в районе Днестровского лимана. Его расчёт раньше других форсировал его, двинулся наперерез колонне отступавших немцев. 29 августа 1944 года в бою под Плахтеевкой под его командованием орудие било по врагу без промаха. После каждого выстрела загорались то машины, то повозки вместе с фрицами. Но силы были неравными. И фашисты, осмелев, попытались захватить смельчаков и их орудие с машиной, которая, вскоре загорелась. Бойцы начали стаскивать с неё ящики с снарядами. Халиков, истекая кровью, вёл огонь из орудия, а когда кончились снаряды, отстреливал врага из автомата. В этом бою он уничтожил до 120 немецко-румынских солдат и офицеров, две пушки, три автомашины, 19 повозок с боеприпасами и грузом. И сам сгорел с двумя товарищами вместе с боевой машиной и орудием. Похоронены они были на месте гибели. А через пятнадцать лет их прах перенесли в райцентр посёлок Сарата Одесской области.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Халикову Исламу Рахимовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Удостоен орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу».

Память 
 В Старошугуровской средней школе Лениногорского района, где учился И. Р. Халиков, создан музей героя.
 На Шугуровском битумном заводе, где до армии работал Герой, была установлена мемориальная доска.
 Одна из улиц посёлка Сарата Одесской области носит имя героя.
 Одна из улиц города Лениногорска Республики Татарстан носит имя Героя Халикова.
 Обелиск на Аллее Героев в городе Лениногорск.

Литература 
 Терегулов З. У. Они защищали Родину. 1941—1945. Книга серии «Память». Казань, ГУП ПИК «Идеал-Пресс» 2002.

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Сарате